Kara Sevda, conosciuto anche con il titolo internazionale Endless Love, è un serial televisivo turco prodotto da Ay Yapım e trasmesso dal 2015 al 2017 dall'emittente Star TV. Protagonisti del serial sono Neslihan Atagül, Burak Özçivit e Kaan Urgancıoğlu; altri interpreti principali sono Orhan Güner, Zeyno Eracar, Rüzgar Aksoy, Kürşat Alnıaçık, Neşe Baykent, Barış Alpaykut, Burak Sergen, Hazal Filiz Küçükköse, Zerrin Tekindor, Kerem Alışık e Melisa Aslı Pamuk.
 
La serie si compone di 2 stagioni, per un totale di 74 episodi (35 per la prima stagione e 39 per la seconda).  Il primo episodio fu trasmesso in prima visione in Turchia il 14 ottobre 2015; l'ultimo fu trasmesso in prima visione il 21 giugno 2017.

Si tratta della fiction televisiva turca trasmessa nel maggior numero di Paesi e della prima produzione televisiva turca ad essersi aggiudicata l'International Emmy Award.

Trama 
Il giovane Kemal, di umili origini, conosce un giorno sull'autobus una ragazza ricca di famiglia di nome Nihan: tra i due nasce dopo un po' l'amore, ma la madre di Nihan, dato che la famiglia naviga in brutte acque sul piano economico, impone alla figlia un matrimonio combinato con il ricco Emir Kozcuoğlu, che nutre da tempo dei sentimenti per Nihan.

Puntate

Personaggi e interpreti 
 Nihan Sezin, interpretata da Neslihan Atagül (s. 1-2)
 Kemal Soydere, interpretato da Burak Özçivit (s. 1-2)
 Emir Kozcuoğlu, interpretato da Kaan Urgancıoğlu (s. 1-2). Ricco e prepotente, nutre un amore morboso per Nihan.
 Hüseyin Soydere, interpretato da Orhan Güner (s. 1-2). È il padre di Kemal.
 Fehime Soydere, interpretata da Zeyno Eracar (s. 1-2). È la madre di Kemal.
 Önder Sezin, interpretato da Kürşat Alnıaçık (s. 1). È il padre di Nihan.
Vildan Acemzade Sezin, interpretata da Neşe Baykent  (s. 1-2). È la madre di Nihan.
 Ozan Sezin, interpretato da Barış Alpaykut  (s. 1). È il fratello di Nihan.

Riconoscimenti 
 2016: Premio speciale ai Seoul International Drama Awards
 2016: Candidatura come miglior serie TV ai Turkey Youth Awards
 2017: International Emmy Award come miglior telenovela

Note

Collegamenti esterni